Philoxène est un nom d'origine grecque peut désigner :
 Philoxène, un des diadoques d'Alexandre le Grand () ;
 Philoxène de Cythère, un poète de la Grèce antique (V-) ;
 Philoxène d'Érétrie, un peintre de la Grèce antique () ;
 Philoxène d'Inde, un roi indo-grec (v. 100 av. J.-C.) ;
 Philoxène de Mabboug, un évêque syrien monophysite (V-) ;
 Philoxène Boyer (1829-1867), écrivain français.

Prénom masculin